Это список общепринятых сокращений фамилий зоологов, используемых при указании авторства научных названий таксонов животных. Для каждого сокращения фамилии автора таксонов приведены полные имя и фамилия учёного и даты жизни.



A 
 Abe — Tokiharu Abe (1911—1996)
 Abeille de Perrin, Ab. — Elzéar Abeille de Perrin (1843—1910)
 Able — Kenneth W. Able (родился в 1945)
 Abbott, C. C. Abbott — Charles Conrad Abbott (1843—1919)
 C. Abbott — Charles Abbot (1761—1817)
 J. Abbott — John Abbot (1751—1841)
 W. Abbott, Abbott — William Louis Abbott (1860—1936)
 Acerbi — Giuseppe Acerbi (1773—1846)
 Agassiz — Louis Agassiz (1807—1873)
 A. Agassiz — Alexander Emanuel Agassiz (1835—1910)
 Ahl — Ernst Ahl (1898—1943)
 Albertis — Luigi Maria d’Albertis (1841—1901)
 Alcock — Alfred William Alcock (1859—1933)
 Alexander — Boyd Alexander (1873—1910)
 Alfaro — Anastasio Alfaro (1865—1951)
 Allen — Joel Asaph Allen (1838—1921)
 G. M. Allen — Glover Morrill Allen (1879—1942)
 Allioni — Carlo Allioni (1728—1804)
 Allman, Allm. — George James Allman (1812—1898)
 Alströmer — Clas Alströmer (1736—1794)
 Amadon — Dean Amadon (1912—2003)
 Ameghino — Florentino Ameghino (1854—1911)
 Amyot — Charles Jean-Baptiste Amyot (1799—1866)
 Ancey — César Marie Félix Ancey (1860—1906)
 K. Andersen — Knut Andersen (1867—1918)
 Anderson — John Anderson (zoologist) (1833—1900) — млекопитающие и рептилии Азии
 R. Anderson — Rudolph Martin Anderson (1876—1961) 
 André — Jacques Ernest Edmond André (1844—1891)
 Andriyashev, Andriashev, Andrijaschew — Anatoly Petrovich Andriyashev (1910—2009)
 Angas — George French Angas (1822—1886)
 Annandale — Nelson Annandale (1876—1924)
 Anthony — Harold Elmer Anthony (1890—1970)
 Antunes — Miguel Telles Antunes (родился в 1937)
 Appellöf — Adolf Appellöf (1857—1921)
 Archbold — Richard Archbold (1907—1976)
 Archer — William Archer (1830?—1897)
 M. Archer — Michael Archer (родился в 1945)
 Arcucci — Andrea B. Arcucci
 Arrow — Gilbert John Arrow (1873—1948)
 Artedi, Arctaedius, Art. — Peter Artedi (1705—1735)
 Asano — Nagao Asano
 Ashmead — William Harris Ashmead (1855—1908)
 Asso — Ignacio Jordán Claudio de Asso y del Rio (1742—1814)
 Atkinson — William Stephen Atkinson (1820—1876)
 Aubé — Charles Aubé (1802—1869)
 Audebert — Jean-Baptiste Audebert (1759—1800)
 Audubon — John James Audubon (1785—1851)
 Aurivillius, P.Aurivillius, Auriv. — Per Olof Christopher Aurivillius (1853—1928)
 C. Aurivillius — Carl Wilhelm Samuel Aurivillius (1854—1899)
 S. Aurivillius — Sven Magnus Aurivillius (1892—1928)
 Ausserer — Anton Ausserer (1907—1976)
 Ayling — Tony Ayling (родилась в 1947)
 Ayres — William Orville Ayres (1805—1887)
 J. M. Ayres — José Márcio Ayres (1954—2003)
 Azara, Az. — Félix de Azara (1746—1821)

B 
 Bachman — John Bachman (1790—1874)
 Bailey — Steven Bailey (zoologist)
 R. G. Bailey — Roland G. Bailey
 R. M. Bailey — Reeve Maclaren Bailey
 Baillon — Louis Antoine Francois Baillon (1778—1851)
 Baird — Spencer Fullerton Baird (1823—1887)
 Baker — Edward Charles Stuart Baker (1864—1944)
 Bakker — Robert T. Bakker (родился в 1945)
 Balinsky — Boris Balinsky (1905—1997)
 Ball — Valentine Ball (1843—1895)
 Balss — Heinrich Balss (1886—1957)
 Bangs — Outram Bangs (1863—1932)
 Banks — Richard C. Banks
 Bannerman — David Armitage Bannerman (1886—1979)
 Bansok — Ros Bansok
 Barbour — Thomas Barbour (1884—1946)
 Barrande — Барранд, Йоахим (, 1799—1883)
 Barrows — Walter Bradford Barrows (1855—1923)
 Barsbold — Ринченгийн Барсболд (р. 1930)
 Bartlett — Edward Bartlett (1836—1908)
 A. D. Bartlett — Abraham Dee Bartlett (1812—1897)
 Barton — Benjamin Smith Barton (1766—1815)
 Batchelder — Charles Foster Batchelder (1856—1954)
 Bate — Charles Spence Bate (1819—1889)
 Bates — George Latimer Bates (1863—1940)
 Bateson — William Bateson (1861—1926)
 Beavan — Robert Cecil Beavan (1841—1870)
 Bechstein — Johann Matthäus Bechstein (1757—1822)
 Beddome — Richard Henry Beddome (1830—1911)
 Bell — Thomas Bell (zoologist) (1792—1880)
 Bemmel — Adriaan Cornelis Valentin van Bemmel
 Bendire — Charles Emil Bendire (1863—1940)
 Benitez — Hesquio Benitez
 Bennett — Edward Turner Bennett (1797—1836)
 Bennett — Frederick Debell Bennett (1836—1897)
 Benson — Constantine Walter Benson (1909—1982)
 Benson — Robert Bernard Benson (1904—1967)
 Bent — Arthur Cleveland Bent (1866—1954)
 Beresford — Pamela Beresford
 Berg — Берг, Лев Семёнович (1876—1950)
 Berla — Herbert Franzioni Berla (1912—1985)
 Berland — Lucien Berland (1888—1962)
 Berlepsch — Hans von Berlepsch (1850—1915)
 Berlioz — Jacques Berlioz (1891—1975)
 Bertkau — Philip Bertkau
 Bibron — Gabriel Bibron (1806—1848)
 Bigot — Jacques-Marie-Frangile Bigot (1818—1893)
 Bilek — Alois Bilek (1909—1974)
 Billberg — Gustaf Johan Billberg (1772—1844)
 Biswas — Biswamoy Biswas (1923—1994)
 Black — Davidson Black (1884—1934)
 Blainville — Henri Marie Ducrotay de Blainville (1777—1850)
 Blanford — William Thomas Blanford (1832—1905)
 Blasius — Johann Heinrich Blasius (1809—1870)
 W. Blasius — Wilhelm Blasius (1845—1912)
 Bleeker — Pieter Bleeker (1819—1878)
 Bloch — Marcus Elieser Bloch (1723—1799)
 Blumenbach — Johann Friedrich Blumenbach (1752—1840)
 Blyth — Edward Blyth (1810—1873)
 Bocage — Jose Vicente Barboza du Bocage (1823—1907)
 Bocourt — Marie Firmin Bocourt (1819—1904)
 Boddaert — Pieter Boddaert (1730—1795/96)
 Boettger — Oskar Boettger (1833—1910)
 Boheman — Karl Henrik Boheman (1796—1868)
 Boie — Heinrich Boie (1794—1827)
 Boisd., Boisduval — Jean Baptiste Boisduval (1799—1879)
 Bolle — Carl Bolle (1821—1909)
 Bonaparte — Charles Lucien Jules Laurent Bonaparte (1794—1827)
 Bonelli — Franco Andrea Bonelli (1784—1830)
 Bonhote — J. Lewis Bonhote (1875—1922)
 Bonnaterre — Pierre Joseph Bonnaterre (1747—1804)
 Borkh., Borkhausen — Moritz Balthasar Borkhausen (1760—1806)
 Bosc — Louis Augustin Guillaume Bosc (1759—1828)
 Boulenger — George Albert Boulenger (1858—1937)
 Bourcier — Jules Bourcier (1797—1873)
 Bouvier — Eugène Louis Bouvier (1856—1944)
 Bowdich — Thomas Edward Bowdich (1791—1824)
 Brandt — Johann Friedrich von Brandt (1802—1879)
 Brauer — Friedrich Moritz Brauer (1832—1904)
 A. E. Brehm — Alfred Brehm (1829—1884)
 C. L. Brehm — Christian Ludwig Brehm (1787—1864)
 Bremer — Otto Vasilievich Bremer (1812—1873)
 Bremi-Wolf — Johann Jacob Bremi-Wolf (1791—1857)
 Brevoort — James Carson Brevoort (1818—1887)
 Brewster — William Brewster (ornithologist) (1851—1919)
 Brischke — Carl Gustav Alexander Brischke (1814—1897)
 Brisson — Mathurin Jacques Brisson (1723—1806)
 Brittinger — Christian Casimir Brittinger (1795—1869)
 Brongniart — Alexandre Brongniart (1770—1847)
 C. Brongniart — Charles Jules Edme Brongniart (1859—1899)
 Bronn — Heinrich Georg Bronn (1800—1862)
 Brooke — Victor Brooke (1843—1891)
 Brookes — Joshua Brookes (1761—1833)
 W. S. Brooks — Winthrop Sprague Brooks (1887—1965)
 Broom — Robert Broom (1866—1951)
 Bruch — Carl Friedrich Bruch (1789—1851)
 Bruguière — Jean Guillaume Bruguière (1749—1798)
 Brullé — Gaspard Auguste Brullé (1809—1873)
 Brünnich — Morten Thrane Brünnich (1737—1827)
 H. Bryant — Henry Bryant (1820—1867)
 W. E. Bryant — Walter E. Bryant
 Bücherl — Wolfgang Bücherl
 Buller — Walter Buller (1838—1906)
 Burchell — William John Burchell (1782—1863)
 Burmeister — Hermann Burmeister (1807—1892)
 Burnett — Gilbert Thomas Burnett (1800—1835)
 Buturlin — Sergei Aleksandrovich Buturlin (1872—1938)
 Buttikofer — Johann Büttikofer (1850—1929)

C 
 Cabanis — Jean Cabanis (1816—1906)
 Cabrera — Angel Cabrera (naturalist) (1879—1960)
 Calman — William Thomas Calman (1871—1952)
 Calvert — Philip Powell Calvert (1871—1961)
 Camerano — Lorenzo Camerano (1856—1917)
 Canestrini — Giovanni Canestrini (1835—1900)
 Cantor — Theodore Edward Cantor (1809—1860)
 Cassin — John Cassin (1813—1869)
 Castelnau — François Louis Nompar de Caumat de Laporte Castelnau
 Chamberlin — Ralph Vary Chamberlin (1879—1967)
 Chapin — James Chapin (1889—1964)
 Chapman — Wilbert McLeod Chapman (1910—1970)
 Charpentier — Toussaint de Charpentier (1779—1847)
 Chasen — Frederick Nutter Chasen (1896—1942)
 Chiaie — Stefano Delle Chiaje (1794—1860)
 Children — John George Children (1777—1852)
 Christ — Johann Ludwig Christ (1739—1813)
 Chun — Carl Chun (1852—1914)
 Cl., Clerck — Carl Alexander Clerck (1709—1765)
 Colston — Peter Colston
 Conci — Cesare Conci (born 1920)
 Conde — Otto Conde (1905—1944)
 Conover — Henry Boardman Conover (1892—1950)
 Conrad — Timothy Abbott Conrad (1803—1877)
 Cooper — James Graham Cooper (1830—1902)
 Cooper — William Cooper (conchologist) (1798—1864)
 Cope — Edward Drinker Cope (1840—1897)
 Coquerel — Charles Coquerel (1822—1867)
 Cory — Charles B. Cory (1857—1921)
 Costa — Achille Costa (1823—1898)
 Coues — Elliott Coues (1842—1899)
 Cramer — Pieter Cramer (1721-c. 1779)
 Cretzschmar — Philipp Jakob Cretzschmar (1786—1845)
 Crewe — Henry Harpur Crewe (1828—1883)
 Cronquist — Кронквист, Артур
 Crotch — George Robert Crotch (1842—1874)
 Crowson — Roy Crowson (1914—1999)
 Curtis — John Curtis (entomologist) (1791—1862)
 Cuvier — Georges Cuvier (1769—1832)
 F.Cuvier — Frédéric Cuvier (1773—1838)

D 
 da Costa — Emanuel Mendez da Costa (1717—1791) — Conchologist
 Darwin — Charles Darwin (1809—1882)
 Dahl — Karl Friedrich Theodor Dahl (1856—1929)
 Dahlbom — Anders Gustav Dahlbom (1808—1859)
 Dale — James Charles Dale (1792—1872)
 Dall — W.H. Dall (1845—1927)
 Dalla Torre — Karl Wilhelm von Dalla Torre (1850—1928)
 Dana — James Dwight Dana (1813—1895)
 Daudin — Francois-Marie Daudin (1774—1804)
 David — Давид, Арман (; 1826—1900)
 Day — Francis Day (1829—1889)
 de Blainville — Henri Marie Ducrotay de Blainville (1777—1850)
 de Castelnau — François Louis de la Porte, comte de Castelnau (1810—1880)
 de Filippi — Filippo de Filippi (1814—1867)
 de Geer — Charles De Geer (1720—1778)
 de Hann — Wilhem de Haan (1801—1855)
 de Kay — James Ellsworth De Kay (1792—1851)
 de Man — Johannes Govertus de Man (1850—1930)
 de Naurois — Abbé René de Naurois (b. 1906)
 Bory de Saint-Vincent — Jean Baptiste Bory de Saint-Vincent
 de Winton — William E. de Winton
 Delacour — Jean Theodore Delacour (1890—1985)
 Denis, Den., D. — Michael Denis (1729—1800) (часто в сочетании Den. et Schiff. или D. et S. для Denis и Schiffermüller)
 Deppe — Ferdinand Deppe (1794—1861)
 Des Murs — Marc Athanese Parfait Oeillet Des Murs (1804—1878)
 Desfontaines — René Louiche Desfontaines (1750—1833)
 Desmarest — Anselme Gaëtan Desmarest (1784—1838)
 Diard — Pierre-Médard Diard (1794—1863)
 Dieffenbach — Ernst Dieffenbach (1811—1855)
 Distant — William Lucas Distant (1845—1922)
 Djakonov, Djak. — Alexander Michailovitsch Djakonov (1886—1956)
 Dobson — George Edward Dobson (1844—1895)
 Donis. — Horace St. John Kelly Donsithorpe (1870—1951)
 Donovan, Don. — Edward Donovan (1768—1837)
 d’Orbigny — Alcide d'Orbigny (1802—1857)
 Doria — Giacomo Doria (1840—1913)
 Doubleday, Dbld. — Henry Doubleday (1808—1875)
 Drury — Dru Drury (1725—1804)
 du Bus de Gisignies — Bernard du Bus de Gisignies (1808—1874)
 du Chaillu — Paul Belloni Du Chaillu (1831—1903)
 C. F. Dubois — Charles Frédéric Dubois (1804—1867)
 Dufour — Léon Dufour (1780—1865)
 Duftschmid — Caspar Erasmus Duftschmid (1767—1821)
 Duméril — André Marie Constant Duméril (1774—1860)
 Dumont — Charles Dumont de Sainte Croix (1758—1830)
 Duponchel, Dup. — Philogène Auguste Joseph Duponchel (1774—1846)
 DuShane — Helen DuShane
 Duvernoy — Georges Louis Duvernoy (1777—1855)

E 
 Ehrenberg — Christian Gottfried Ehrenberg (1795—1876)
 Eichwald — Karl Eichwald (1795—1876)
 Ellerman — John Ellerman (1910—1973)
 Elliot — Daniel Giraud Elliot (1835—1915)
 Emery — Carlo Emery (1848—1925)
 Enslin — Eduard Enslin (1879—1970)
 Erichson — Wilhelm Ferdinand Erichson (1809—1848)
 Erxleben — Johann Christian Polycarp Erxleben (1744—1777)
 Eschmeyer — William Eschmeyer
 Eschscholtz — Johann Friedrich von Eschscholtz (1793—1831)
 Esper, Esp. — Eugen Johann Christoph Esper (1742—1810)
 Eversmann, Ev. — Eduard Friedrich Eversmann (1794—1860)
 Eyton — Thomas Campbell Eyton (1809—1880)

F 
 Fabricius, F. — Johan Christian Fabricius (1745—1808)
 Fairmaire — Leon Fairmaire (1820—1906)
 Falla — Robert Alexander Falla (1901—1979)
 Fallén — Carl Frederick Fallén (1764—1830)
 Férussac — Jean Baptiste Louis d'Audebard Férussac (1745—1815)
 Filhol — Henri Filhol (1843—1902)
 Finsch — Otto Finsch (1839—1917)
 Fioroni — Pio Fioroni (1933—2003)
 G. Fischer, Fischer de Waldheim, Fischer von Waldheim, F. de W. — Johann Fischer von Waldheim (1771—1853)
 Fitzinger — Leopold Fitzinger (1802—1884)
 J. H. Fleming — James Henry Fleming (1872—1940)
 Fleming — John Fleming (naturalist) (1785—1857)
 Fonscolombe — Baron Etienne Laurent Joseph Hippolyle Boyer de Fonscolombe (1772—1853)
 Forel — Auguste-Henri Forel (1848—1931)
 Forsius — Runar Forsius (1884—1935)
 Forsskål — Peter Forsskål (1732—1763)
 Forsyth Major — Charles Immanuel Forsyth Major (1843—1923)
 Forster — Johann Reinhold Forster (1729—1798)
 G.Forster — Georg Forster (1754—1794)
 Förster — Arnold Förster (1810—1884)
 Fox — Wade Fox (1920—1964)
 Franganillo-Balboa — Pelegrin Franganillo-Balboa (1873—1955)
 Franklin — James Franklin (naturalist) (c.1783-1834)
 Fraser — Louis Fraser (1810—1866)
 F. C. Fraser — Frederick C. Fraser
 Frivaldszky — Imre Frivaldszky (1799—1870)
 Füsslin, Füssly — Johann Caspar Füssli (1743—1786)

G 
 Gaimard — Joseph Paul Gaimard (1796—1858)
 Galton — Francis Galton (1822—1911)
 Gambel — William Gambel (1823—1849)
 Garman — Samuel Garman (1846—1927)
 Garnot — Prosper Garnot (1794—1838)
 Gené — Giuseppe Gené (1800—1847)
 É. Geoffroy — Étienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772—1844)
 Geoffroy — Isidore Geoffroy Saint-Hilaire (1805—1861)
 Gauthier — Jacques Gauthier
 Gegenbaur — Carl Gegenbaur (1825—1903)
 Georgi — Johann Gottlieb Georgi (1729—1802)
 Gerstäcker — Carl Eduard Adolph Gerstäcker (1828—1895)
 Gertsch — Willis J. Gertsch (1906—1998)
 Gervais — Paul Gervais (1816—1879)
 Giglioli — Enrico Hillyer Giglioli (1845—1909)
 Gill — Theodore Nicholas Gill (1837—1914)
 Girard — Charles Frédéric Girard (1822—1895)
 Giraud — Joseph Etienne Giraud (1808—1877)
 Gloger — Constantin Wilhelm Lambert Gloger (1803—1863)
 Gmelin — Johann Friedrich Gmelin (1748—1804)
 Godman — Frederick DuCane Godman (1834—1919)
 Goeze — Johann August Ephraim Goeze (1731—1793)
 Goldfuss — Georg August Goldfuss (1782—1848)
 Gosse — Philip Henry Gosse (1810—1888)
 Gould — Augustus Addison Gould (1805—1866) — Conchology
 Gould — John Gould (1804—1881) — Birds and mammals
 Grandidier — Alfred Grandidier (1836—1921)
 G. R. Gray — George Robert Gray (1808—1872)
 J. E. Gray — John Edward Gray (1800—1875)
 Griffith — Edward Griffith (1790—1858)
 Griscom — Ludlow Griscom (1890—1959)
 Grobben — Karl Grobben (1854—1945)
 Grote — Augustus Radcliffe Grote (1841—1903)
 Guenée — Achille Guenée (1809—1880)
 Guerin — Félix Édouard Guérin-Méneville (1799—1874)
 Güldenstädt — Johann Anton Güldenstädt (1745—1781)
 Gunckel — Hugo Gunckel Lüer(1901—1997)
 Gunnerus — Johann Ernst Gunnerus (1718—1773)
 Guenther, Günther — Albert Günther (1830—1914)
 Gurney — John Henry Gurney (1819—1890)
 J. H. Gurney Jr — John Henry Gurney Jr. (1848—1922)
 Gyllenhal — Leonard Gyllenhaal (1752—1840)

H 
 Hablizl — Carl Ludwig Hablizl
 Haeckel — Ernst Haeckel (1834—1919)
 Hagen — Hermann August Hagen (1817—1893)
 Hahn — Carl Wilhelm Hahn (1786—1835)
 Haldeman — Samuel Stehman Haldeman (1812—1880)
 Haliday — Alexander Henry Haliday (1807—1870)
 Hallowell — Edward Hallowell (1808—1860)
 Hamilton-Buchanan — Francis Buchanan-Hamilton (1762—1829)
 Hampson — George Francis Hampson (1860—1936)
 Handlirsch — Anton Handlirsch (1865—1935)
 Hansemann — Johann Wilhelm Adolf Hansemann (1784—1862)
 Hansen — Hans Jacob Hansen (1855—1936) — Arthropods
 Harcourt — Edward William Vernon Harcourt (1825—1891)
 Harlan — Richard Harlan (1796—1843)
 Harper — Francis Harper (1886—1972)
 Harris — Thaddeus Williams Harris (1795—1856) or Moses Harris (1734—1785)
 Hartert — Ernst Hartert (1859—1933)
 Hartig — Theodor Hartig (1805—1880)
 Hartlaub — Gustav Hartlaub (1814—1900)
 Hatschek — Berthold Hatschek (1854—1941)
 Haworth — Adrian Hardy Haworth (1767—1833)
 Hay — William Perry Hay (1872—1947)
 Heaney — Lawrence R. Heaney
 Heckel — Johann Jakob Heckel (1790—1857)
 Hellén — Wolter Edward Hellén (1890—1979)
 Hellmayr — Carl Edward Hellmayr (1878—1944)
 Hemprich — Wilhelm Hemprich (1796—1825)
 Henle — Friedrich Gustav Jakob Henle (1809—1885)
 Henshaw — Henry Wetherbee Henshaw (1850—1930)
 Hentz — Nicholas Marcellus Hentz (1797—1856)
 Herbst — Johann Friedrich Wilhelm Herbst (1743—1807)
 Hering — Erich Martin Hering (1893—1967)
 Hermann — Johann Hermann (1738—1800)
 Herre — Albert Christian Theodore Herre (1869—1962)
 Herrich-Schäffer — Gottlieb August Wilhelm Herrich-Schäffer (1799—1874)
 Heude — Pierre Marie Heude (1836—1902)
 Heuglin — Theodor von Heuglin (1824—1876)
 Hewitson — William Chapman Hewitson (1806—1878)
 Heymons — Richard Heymons (1867—1943)
 Hilsenberg — Carl Theodor Hilsenberg (1802—1824)
 Hodgson — Brian Houghton Hodgson (1800—1894)
 Hoffmannsegg — Johann Centurius Hoffmannsegg (1766—1849)
 Holbrook — John Edwards Holbrook (1794—1871)
 Holthuis — Lipke Bijdeley Holthuis (1921—2008)
 Hombron — Jacques Bernard Hombron (1798—1852)
 Horsfield — Thomas Horsfield (1773—1859)
 Hose — Charles Hose (1863—1929)
 Houttuyn — Martinus Houttuyn (1720—1798)
 A. H. Howell — Arthur H. Howell (1872—1940)
 Hübner — Jacob Hübner (1761—1826)
 Hume — Allan Octavian Hume (1829—1912)
 Humphrey — Philip Strong Humphrey (b. 1926)
 Huxley — Thomas Henry Huxley (1825—1895)

I 
 Iredale — Tom Iredale (1880—1972)
 Illiger, Ill. — Johann Karl Wilhelm Illiger (1775—1813)

J 
 Jacquin — Nicolaus Joseph von Jacquin (1727—1817)
 Jacquinot — Honoré Jacquinot (1815—1887)
 Jakowlew — Alexander Iwanowitsch Jakowlew (1863—1909)
 Jameson — Robert Jameson (1774—1854)
 Janensch — Werner Ernst Martin Janensch (1878—1969)
 Jardine — William Jardine (1800—1874)
 Jerdon — Thomas C. Jerdon (1811—1872)
 Jordan — David Starr Jordan (1851—1931)
 Jordan — Karl Jordan (1861—1959)
 Jouanin — Christian Jouanin

K 
 Karsch — Friedrich Karsch
 Kaup — Johann Jakob Kaup (1803—1873)
 Keferstein — Wilhelm Moritz Keferstein (1833—1870)
 Kelaart — Edward Fredrick Kelaart (1819—1860)
 Kennedy — Clarence Hamilton Kennedy (1879—1952)
 Kerr — Роберт Керр (1755—1813)
 Keulemans — John Gerrard Keulemans (1842—1912)
 Keyserling — Alexander Keyserling (1815—1891)
 King — Philip Parker King (1793—1856)
 Kirby — William Kirby (1759—1850)
 W. F. Kirby — William Forsell Kirby (1844—1912)
 Kirkaldy — George Willis Kirkaldy
 Kittlitz — Heinrich von Kittlitz (1799—1874)
 O. Kleinschmidt — Клейншмидт Otto Kleinschmidt (1870—1954)
 Kloss — Cecil Boden Kloss (1877—1949)
 Klotzsch — Johann Friedrich Klotzsch (1805—1860)
 Klug — Johann Christoph Friedrich Klug (1775—1856)
 Kner — Rudolf Kner (1810—1868)
 Knoch — August Wilhelm Knoch (1742—1818)
 C. L. Koch — Carl Ludwig Koch (1778—1857)
 Koch — Ludwig Koch
 Koelz — Walter Norman Koelz (1895—1989)
 Kolbe — Hermann Julius Kolbe (1855—1939)
 Konow — Friedrich Wilhelm Konow (1842—1908)
 Kraatz — Ernst Gustav Kraatz (1831—1909)
 Krauss — Friedrich von Krauss (1812—1890)
 Krefft — Johann Ludwig Gerard Krefft(1830—1881)
 Kriechbaumer — Joseph Kriechbaumer (1819—1902)
 Kuhl — Heinrich Kuhl (1797—1821)
 Kulczynski — Wladislaus Kulczynski
 Kuprian. — Ludmila Andreeva Kuprianova
 Kuroda — Nagamichi Kuroda (1889—1978)

L 
 Lacépède — Bernard Germain Étienne de la Ville, Comte de Lacépède (1756—1825)
 Lacordaire — Jean Theodore Lacordaire (1801—1870)
 Lafresnaye — Frédéric de Lafresnaye (1783—1861)
 Lamarck — Jean-Baptiste Lamarck (1744—1829)
 Lameere — Auguste Lameere (1864—1942)
 Landbeck — Christian Ludwig Landbeck (1807—1890)
 Laporte — François Louis Nompar de Caumont de Laporte (1810—1880)
 Latham — John Latham (ornithologist) (1740—1837)
 Latreille — Pierre André Latreille (1762—1833)
 Laurenti — Joseph Nicolai Laurenti (1735—1805)
 Laurillard — Charles Léopold Laurillard (1783—1853)
 Lawrence — George Newbold Lawrence (1806—1855)
 Layard — Edgar Leopold Layard (1824—1900)
 LeConte — John Lawrence LeConte (1825—1883)
 Leach — William Elford Leach (1790—1836)
 Leach — Edwin S. Leach (1878—1971)
 Lehtinen — Pekka Lehtinen
 Leisler — Johann Philipp Achilles Leisler (1771—1813)
 Lembeye — Juan Lembeye (1816—1889)
 Lepeletier — Amédée Louis Michel Lepeletier (1770—1845)
 Lesson — René-Primevère Lesson (1794—1849)
 Lesueur — Charles Alexandre Lesueur (1778—1846)
 Leuckart — Rudolph Leuckart (1822—1898)
 Lichtenstein — Martin Lichtenstein (1780—1867)
 Lilljeborg — Wilhelm Lilljeborg (1816—1908)
 Link — Johann Heinrich Friedrich Link (1767—1850)
 L., Linnaeus — Carolus Linnaeus (1707—1778)
 Linsley — Earle Gorton Linsley (1910—2000)
 Lönnberg — Einar Lönnberg (1864—1942)
 Lowe — Percy Lowe (1870—1948)
 Lubbock — John Lubbock, 1st Baron Avebury (1834—1913)
 Lucas — Hippolyte Lucas (1814—1899)
 Lund — Peter Wilhelm Lund (1801—1880)
 Lydekker — Richard Lydekker (1849—1915)

M 
 Mabile — Jules François Mabille (1831—1904)
 Malaise — René Malaise (1892—1978)
 Mannerheim — Carl Gustaf Mannerheim (naturalist) (1797—1854) — Coleoptera
 Marcus — Ernst Marcus (1856—1928)
 Marsh — Othniel Charles Marsh (1831—1899)
 Martin — William Charles Linnaeus Martin (1798—1864)
 Mathews — Gregory Mathews (1876—1949)
 Matschie — Paul Matschie (1861—1926)
 Matsumura — Shonen Matsumura (1872—1960)
 Mayr — Ernst Mayr (1904—2005), Gustav Mayr (1830—1908)
 McCulloch — Alan Riverstone McCulloch (1885—1925)
 McLachlan — Robert McLachlan (1837—1904)
 Meade-Waldo — Edmund Meade-Waldo (1855—1934)
 Mearns — Edgar Alexander Mearns
 Méhely — Lajos Méhely (1862—1946)
 Meigen — Johann Wilhelm Meigen (1764—1845)
 Ménétries — Édouard Ménétries (1802—1861)
 Merrem — Blasius Merrem (1761—1824)
 Merriam — Clinton Hart Merriam (1855—1942)
 Metschnikoff — Elie Metschnikoff (1845—1916)
 Meyen — Franz Meyen (1804—1840)
 Meyer — Bernhard Meyer (1767—1836)
 A. B. Meyer — Adolf Bernhard Meyer (1840—1911)
 Meyer de Schauensee — Rodolphe Meyer de Schauensee (1901—1984)
 Meyrick — Edward Meyrick (1854—1938)
 Miller — Gerrit Smith Miller (1869—1956) — Mammals
 J. F. Miller — John Frederick Miller (1759—1796)
 Millet — Pierre-Aimé Millet (1783—1873)
 Milne-Edwards — Henri Milne-Edwards (1800—1885) — mammals and crustaceans or Alphonse Milne-Edwards (1835—1900) — birds
 Mitchell — Thomas Mitchell (1792—1855)
 Mitchill — Samuel Latham Mitchill (1764—1831) — Fish
 Mitra — Tridib Ranjan Mitra
 Mocsáry — Alexander Mocsáry (1841—1915)
 Molina — Juan Ignacio Molina (1740—1829)
 Mondolfi — Edgardo Mondolfi (1918—1999)
 Montagu — George Montagu (1753—1815)
 Moore — Frederic Moore (1830—1907) — Lepidoptera
 Moore — Joseph Curtis Moore (1914—1995) — Rodentia
 Mortensen — Ole Theodor Jensen Mortensen (1868—1952)
 Muche — Werner Heinz Muche (1911—1987)
 J. Müller — Johannes Peter Müller (1801—1858)
 O. F. Müller — Otto Friedrich Müller (1730—1784)
 S. Müller — Salomon Müller (1804—1864)
 Mulsant — Étienne Mulsant (1797—1880)
 Murphy — Robert Cushman Murphy (1887—1973)
 Muttkowski — Richard Anthony Muttkowski

N 
 J. F. Naumann — Johann Friedrich Naumann (1780—1857)
 Natterer — Johann Natterer (1787—1843)
 Navás — R. P. Longinos Navás (1858—1938)
 Nelson — Edward William Nelson (1855—1934)
 Newman — Edward Newman (1801—1876)
 Nichols — John Treadwell Nichols (1883—1958)
 Nielsen — Cesare Nielsen (1898—1984)
 Nilsson — Sven Nilsson (1787—1883)
 Nitsche — Hinrich Nitsche (1845—1902)
 Noble — Gladwyn Kingsley Noble (1894—1940)
 North — Alfred John North (1855—1917)
 Nuttall — Thomas Nuttall (1786—1859)

O 
 Oberholser — Harry Church Oberholser (1870—1963)
 Oberthür — Charles Oberthür (1845—1924)
 Ogilby — William Ogilby (1808—1873)
 Ogilvie-Grant — William Robert Ogilvie-Grant (1863—1924)
 Ognev — Sergej Ognew (1886—1951)
 Oken — Lorenz Oken (1779—1851)
 Oliver — Walter Oliver (1883—1957)
 Olivi — Giuseppe Olivi (1769—1795)
 Olivier — Guillaume-Antoine Olivier (1756—1814)
 Oppel — Nicolaus Michael Oppel (1782—1820)
 Ord — George Ord (1781—1866)
 Osbeck — Pehr Osbeck (1723—1805)
 Osborn — Henry Fairfield Osborn (1857—1935)
 Osgood — Wilfred Hudson Osgood (1875—1947)
 Oudemans — Antoon Cornelis Oudemans (1858—1943)
 Oustalet — Emile Oustalet (1844—1905)
 Ouyang — Ouyang Hui
 Owen — Richard Owen (1804—1892)

P 
 Packard — Alpheus Spring Packard (1839—1905)
 Pallas — Peter Simon Pallas (1741—1811)
 Panzer — Georg Wolfgang Franz Panzer (1755—1829)
 Peale — Titian Peale (1799—1885)
 Pellegrin — Jacques Pellegrin (1873—1944)
 Pelzeln — August von Pelzeln (1825—1891)
 Pennant — Thomas Pennant (1726—1798)
 Petrunkevitch — Alexander Petrunkevitch (1875—1964)
 Pérez — Jean Pérez (1833—1914)
 Péron — François Péron (1775—1810)
 Peters — Wilhelm Peters (1815—1883)
 J. L. Peters — James Lee Peters (1889—1952)
 Philippi — Rodolfo Amando Philippi (1808—1904)
 Pickard-Cambridge — Octavius Pickard-Cambridge (1828—1917)
 Pilsbry — Henry Augustus Pilsbry (1862—1957)
 Pocock — Reginald Innes Pocock (1863—1947)
 Poda — Nikolaus Poda von Neuhaus (1723—1798)
 Poey — Felipe Poey (1799—1891)
 Poeppig — Eduard Friedrich Poeppig (1798—1868)
 Pomel — Auguste Pomel (1821—1898)
 Pompeckj — Josef Felix Pompeckj
 Pontoppidan — Erik Pontoppidan (1698—1764)
 Potts — Thomas Henry Potts (1824—1888)
 Pruvot-Fol — Alice Pruvot-Fol (1873—1972)
 Przewalski — Nikolai Przhevalsky (1839—1888)
 Pucheran — Jacques Pucheran (1817—1894)
 Purcell — William Frederick Purcell (1866—1919)

Q 
 Quatrefages — Jean Louis Armand de Quatrefages de Bréau (1810—1892)
 Quoy — Jean René Constant Quoy (1790—1869)

R 
 Rackett — Thomas Rackett (1757—1841)
 Radde — Gustav Radde (1831—1903)
 Rafinesque — Constantine Samuel Rafinesque-Schmaltz (1783—1840)
 Raffles — Thomas Stamford Raffles (1781—1826)
 Rambur — Jules Pièrre Rambur (1801—1870)
 E. P. Ramsay — Edward Pierson Ramsay (1842—1916)
 Rand — Austin L. Rand (1905—1982)
 Rass — Teodor Saulovich Rass (1904—2001)
 Rathbun — Mary Rathbun (1860—1943)
 Rathke — Martin Heinrich Rathke (1793—1860)
 Ratzeburg — Julius Theodor Christian Ratzeburg (1801—1871)
 Razoumowsky — Gregor Razumovsky (1759—1837)
 Regan — C. Tate Regan (1878—1943)
 Regel — Eduard August von Regel (1815—1892)
 Régimbart — M. Régimbart
 Reichenbach — Ludwig Reichenbach (1793—1879)
 Reichenow — Anton Reichenow (1847—1941)
 Reinhardt — Johannes Reinhardt
 Reinhart — Roy H. Reinhart
 Retzius — Anders Jahan Retzius (1742—1821)
 Richardson — John Richardson (naturalist) (1787—1865)
 Richmond — Charles Wallace Richmond (1868—1932)
 Ridgway — Robert Ridgway (1850—1929)
 Ripley — Sidney Dillon Ripley (1913—2001)
 Risso — Antoine Risso (1777—1845)
 Roberts — Austin Roberts (1883—1948)
 Robinson — Herbert Christopher Robinson (1874—1929)
 Roewer — Carl Frederick Roewer
 Rohwer — Sievert Allen Rohwer (1887—1951)
 Rondani — Camillo Rondani (1808—1879)
 Rossman — Douglas A. Rossman
 Rothschild — Walter Rothschild, 2nd Baron Rothschild (1868—1937)
 Rudolphi — Karl Rudolphi (1771—1832)
 Rüppell — Eduard Rüppell (1794—1884)
 Ryder — John Ryder

S 
 Salter — John William Salter (1820—1869)
 Salvadori — Tommaso Salvadori (1835—1923)
 Salvin — Osbert Salvin (1835—1898)
 Sanborn — Colin Campbell Sanborn
 Santschi — Felix Santschi (1872—1940)
 G. O. Sars — Georg Sars (1837—1927)
 M. Sars — Michael Sars (1809—1869)
 Satunin — Konstantin Alexeevitsch Satunin (1863—1915)
 Saunders — Howard Saunders (1835—1907)
 Saussure — Henri Saussure (1829—1905)
 Savi — Paolo Savi (1798—1871)
 Savigny — Marie Jules César Savigny (1777—1851)
 Say — Thomas Say (1787—1843)
 Scarlett —  (1911—2002)
 Schaum — Hermann Rudolf Schaum (1819—1865)
 Schinz — Heinrich Rudolf Schinz (1771—1861)
 Schiapelli — Rita Delia Schiapelli
 Schiffermüller — Ignaz Schiffermüller (1727—1806)
 Schiödte — Jörgen Matthias Christian Schiödte (1815—1884)
 Schlegel — Hermann Schlegel (1804—1884)
 Schloss. — Joseph Calasenz Schlosser von Klekovski (1808—1882)
 Schnabl — Johann Andreas Schnabl (1838—1912)
 Schneider — Johann Gottlob Schneider (1750—1822)
 Schoepf — Johann David Schoepf (1752—1800)
 Schrank — Franz Paula von Schrank (1747—1835)
 Schreber — Johann Christian Daniel von Schreber (1739—1810)
 Schrenk, Schrenck — Leopold von Schrenck (1824—1896)
 Sclater — Philip Sclater (1829—1913)
 W. L. Sclater — William Lutley Sclater (1863—1944)
 Scopoli — Giovanni Antonio Scopoli (1723—1788)
 Scudder — Samuel Hubbard Scudder (1837—1911)
 Seebohm — Henry Seebohm (1832—1895)
 Seeley — Harry Govier Seeley (1839—1909)
 Selby — Prideaux John Selby (1788—1867)
 Hamilton Smith — Charles Hamilton Smith (1776—1859)
 Strand — Embrik Strand (1876—1953)
 Sélys — Edmond de Sélys Longchamps (1813—1900)
 Semenov-Tian-Shanskii — Andrei Semenov-Tian-Shanskii (1866—1942)
 Serville — Jean Guillaume Audinet Serville (1775—1858)
 Sevastianov — Aleksandr Fiodorovich Sevastianov
 Severtzov — Nikolai Alekseevich Severtzov (1827—1885)
 Sharpe — Richard Bowdler Sharpe (1847—1909)
 Shaw — George Shaw (1751—1813)
 Shelley — George Ernest Shelley (1840—1910)
 Shuckard — William Edward Shuckard (1803—1868)
 Sick — Helmut Sick (1910—1991)
 Siebold — Karl Theodor Ernst von Siebold (1804—1885)
 Silvestri — Filippo Silvestri (1876—1949)
 Simon — Eugène Simon (1848—1924)
 Simpson — George Gaylord Simpson (1902—1984)
 Smith — Andrew Smith (zoologist) (1797—1872)
 F. Smith — Frederick Smith (entomologist) (1805—1879)
 S. I. Smith — Sidney Irving Smith (1843—1926)
 Snellen von Vollenhoven — Samuel Constantinus Snellen von Vollenhoven (1816—1880)
 Snodgrass — Robert Evans Snodgrass
 Spallanzani — Lazzaro Spallanzani (1729—1799)
 Sparrman — Anders Sparrman (1781—1826)
 Spencer — Walter Baldwin Spencer (1860—1929)
 Spinola — Maximilian Spinola (1780—1857)
 Spix — Johann Baptist von Spix (1781—1826)
 Stahnke — Herbert Stahnke
 Stainton — Henry Tibbats Stainton (1822—1892)
 Statius Müller — Philipp Ludwig Statius Müller (1725—1776)
 Stebbing — Thomas Stebbing (1835—1926)
 Steenstrup — Japetus Steenstrup (1813—1897)
 Steere — Joseph Beal Steere (1842—1940)
 Stein — Johann Philip Emil Friedrich Stein (1816—1882)
 Steindachner — Franz Steindachner (1834—1919)
 Stejneger — Leonhard Hess Stejneger (1851—1943)
 Stephens — James Francis Stephens (1792—1852)
 Stolzmann — Jean Stolzmann (1854—1928)
 Stoll — Caspar Stoll (d. 1795)
 Storr — Gottlieb Conrad Christian Storr (1749—1821)
 Streets — Thomas Hale Streets (1847—1925)
 Stresemann — Erwin Stresemann (1889—1972)
 Strickland — Hugh Edwin Strickland (1811—1853)
 Stritt — Walter Stritt (1892—1975)
 Ström — Hans Ström (1726—1797)
 Such — George Such (1798—1879)
 Suckley — George Suckley (1830—1869)
 Sulzer — Johann Heinrich Sulzer (1735—1813)
 Sundevall — Carl Jakob Sundevall (1801—1875)
 Swainson — William Swainson (1789—1855)
 Swann — Henry Kirke Swann (1871—1926)
 Swinhoe — Robert Swinhoe (1836—1877)
 Sykes — William Henry Sykes (1790—1872)

T 
 Taczanowski — Wladyslaw Taczanowski (1819—1890)
 Taschenberg — Ernst Ludwig Taschenberg (1818—1898)
 Tate — George Henry Hamilton Tate (1894—1953)
 W. M. Tattersall — Walter Medley Tattersall (1882—1948)
 Taylor —  (1889—1978)
 Teilhard de Chardin — Pierre Teilhard de Chardin (1881—1955)
 Temminck — Coenraad Jacob Temminck (1778—1858)
 Thayer — John Eliot Thayer (1862—1933)
 Theischinger — Günther Theischinger (born 1940)
 Thiele — Johannes Thiele (1860—1935)
 Thomas — Oldfield Thomas (1858—1929)
 Thomson — Carl Gustaf Thomson (1824—1899)
 Thorell — Tord Tamerlan Teodor Thorell (1830—1901)
 Thunberg — Carl Peter Thunberg (1743—1828)
 Ticehurst — Claud Buchanan Ticehurst (1881—1941)
 Tischbein — Peter Friedrich Ludwig Tischbein (1813—1883)
 Townsend — John Kirk Townsend (1809—1851)
 C. H. Townsend — Charles Haskins Townsend (1859—1944)
 Traill — Thomas Stewart Traill (1781—1862)
 Tristram — Henry Baker Tristram (1822—1906)
 Trouessart — Édouard Louis Trouessart (1842—1927)
 True — Frederick W. True (1858—1914)
 Trybom — Filip Trybom (1850—1913)
 Tschudi — Johann Jakob von Tschudi (1818—1889)
 Turton — William Turton (1762—1835)
 Tutt — J. W. Tutt (1858—1911)

U 
 Uhler — Philip R. Uhler

V 
 Vaillant — Léon Vaillant (1834—1914)
 Valenciennes — Achille Valenciennes (1794—1865)
 Van Denburgh — John Van Denburgh (1872—1924)
 Vander Linden — Pièrre Léonard Vander Linden (1797—1831)
 E. Verreaux — Edouard Verreaux (1810—1868)
 J. Verreaux — Jules Verreaux (1807—1873)
 Verrill — Addison Emery Verrill (1839—1926)
 Vieillot — Louis Jean Pierre Vieillot (1748—1831)
 Vierke — Jorg Vierke
 Vigors — Nicholas Aylward Vigors (1785—1840)
 Villers — Charles Joseph de Villers (1726—1797)

W 
 Wagler — Johann Georg Wagler (1800—1832)
 Wagner — Johann Andreas Wagner (1797—1861)
 Wahlberg — Johan August Wahlberg (1810—1859)
 Walbaum — Johann Julius Walbaum (1724—1799)
 Walch — Johann Ernst Immanuel Walch (1725—1778)
 Walckenaer — Charles Athanase Walckenaer (1771—1852)
 Walker — Edmund Murton Walker (1877—1969)
 A. Walker — Alick Donald Walker (1925—1999)
 C.A. Walker — Cyril Alexander Walker (1939—2009)
 F. Walker — Francis Walker (entomologist) (1809—1874)
 Wallace — Alfred Russel Wallace (1823—1913)
 Wallengren — Hans Daniel Johan Wallengren (1823—1894)
 Walsh — Benjamin Dann Walsh (1808—1869)
 Waltl — Joseph Waltl (1805—1888)
 Waterhouse — George Robert Waterhouse (1801—1888)
 Weber — Georg Heinrich Weber
 Weigold — Hugo Weigold (1886—1973)
 Wetmore — Alexander Wetmore (1886—1978)
 Wiedemann — Christian Rudolf Wilhelm Wiedemann (1770—1840)
 Wied-Neuwied — Maximilian zu Wied-Neuwied (1782—1867)
 Wiegmann — Arend Friedrich August Wiegmann (1802—1841)
 Wilson — Alexander Wilson (1766—1813)
 Wood-Mason — James Wood-Mason (1846—1893)
 Woodhouse — Samuel Washington Woodhouse (1821—1904)
 Wroughton — Robert Charles Wroughton (1849—1921)

X 
 Xantus — John Xantus de Vesey (1825—1894)
 Xu — Xing Xu (родился в 1969)

Y 
 Yamaguchi, Yamaguti — Masao Yamaguchi (1931—2013)
 Yakovlev — Яковлев, Геннадий Павлович (Genadij Pavlovic Yakovlev) (родился в 1938)
 Yarrell — William Yarrell (1784—1856)
 Young — David Allan Young (1915—1991)

Z 
 Zaddach — Ernst Gustav Zaddach (1817—1881)
 Zagulajev, Zagulayev — Aleksei Konstantinovich Zagulajev (1924—2007)
 Zeller — Philipp Christoph Zeller (1808—1883)
 Zetterstedt — Johan Wilhelm Zetterstedt (1785—1874)
 Zimmer — John Todd Zimmer (1889—1957)
 Zimmermann — Eberhard August Wilhelm von Zimmermann (1743—1815)
 Zincken — Johann Leopold Theodor Friedrich Zincken (1770—1856)
 Zirngiebl — Lothar Zirngiebl (1902—1973)
 Zittel — Karl Alfred von Zittel (1839—1904)

См. также 
 :Категория:Зоологи
 Список ботаников-систематиков
 Список микологов-систематиков
 
 Список таксонов животных, названных в честь людей

Примечания

Литература 
 Негробов О. П. «Краткий справочник по зоологической систематике» — Воронеж: Изд-во ВГУ. 1988. — 112 с. (§.2.2. Сокращения фамилий авторов некоторых таксонов: стр. 46—55).

Ссылки 
 Scarab Workers World Directory
 World Diptera Systematists Home Page
 Zoonomen (Ornithologie)
 www.natuurcijfers.nl/namen/auteursnamen.htm
 Biographical Etymology of Marine Organism Names

 
Списки биологов
Зоологи